Great Western Railway (1833), een voormalige Britse spoorwegonderneming
 Great Western Railway (2015), een Britse spoorwegonderneming eigendom van FirstGroup